Fluortelomercarbonsäuren (FTCA) sind eine zu den Fluortelomeren und damit zu den per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehörende Stoffgruppe.

FTCA werden in der Umwelt und in Organismen u. a. aus Fluortelomersulfonsäuren (FTSA) und Fluortelomeralkoholen (FTOH) gebildet.

Bei der Photolyse in der Atmosphäre entsteht aus 8:2-FTOH neben der Perfluornonansäure (PFNA) u. a. auch 8:2-FTCA. 5:3-FTCA kann unter aeroben Bedingungen zu Perfluorpentansäure biotransformiert werden.

Systematik

Literatur

Einzelnachweise 

 Fluortelomercarbonsäuren
Stoffgruppe